Мерин:
 Мерин — кастрированный жеребец
 Мерин (вульг.) — крепкий рослый молодой человек (обычно с грубыми манерами поведения). 
 Мерин — автомобиль марки Mercedes-Benz часто называют «Мерин»